H12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Achates (H12), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS H12, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 H12, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Transports 
Route
  la Route principale suisse 12 reliant Vevey à Bâle.

Signalisation
 Un type de panneau de signalisation d'intérêt culturel et touristique en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres